

Wydarzenia 

 Hiram I Wielki został królem Tyru.

Zmarli 
 Pinodżem, egipski kapłan.